„А“ Футболна група сезон 2013/14 е съставена от 14 отбора. Играят се по 2 срещи между всички отбори с разменени гостувания, след което таблицата се разделя на горна и долна седмица – първите 7 отбора играят по още 2 пъти помежду си за да определят шампионът и участниците в евротурнирите, а долните 7 играят по още 2 пъти помежду си за да определят изпадащите. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните четири отбора отпадат в „Б“ група.

Новите отбори в групата са Любимец (дебют в елита) и Нефтохимик (Бургас) (13 сезона в елита, завръщане след седемгодишно отсъствие). Актуален шампион е Лудогорец, a носител на Купата на България е Берое.

Информация

Класиране

Първи етап

Втори етап

Първа седмица

Втора седмица

Резултати

Първи етап

Втори етап

Първа седмица

Втора седмица

Кръг по кръг

Първи етап

Втори етап

Първа седмица

Втора седмица

Позиции по кръг

Първи етап

Втори етап

Първа седмица

Втора седмица

Голмайстори

Футболисти с хеттрик 
Хеттрик () във футбола е термин, който означава отбелязването на три гола от един играч в рамките на един мач.

Играч на кръга 

Крайно класиране за сезон 2013/2014

Следните играчи са избирани за най-добри в повече от един кръг

Играчи на следните отбори са били избирани най-добри през кръга

Посещаемост 
 Оценките за посещаемост на мачовете са приблизителни и са базирани на преценка на редакторите на сайта Bulgarian-Football.com. Отборите са подредени по среден брой зрители на мач.

Изпадат 
 Любимец 2007 (Любимец)
 Пирин (Гоце Делчев)
 Нефтохимик 1962 (Бургас)
 Черноморец (Бургас)

Влизат 
 Марек 2010 (Дупница)
 Хасково 2009 (Хасково)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 Българска професионална футболна лига (PFL.bg)
 A-PFG.com 
 Sportal.bg Статистика 
 Sportni.bg Статистика
 Football24.bg Статистика
 bgclubs.eu

Бележки 

А група
Сезон 2013/14 във футбола